Podvrh (Braslovče)
Podvrh (Gorenja vas - Poljane)
Podvrh (Osilnica)
Podvrh (Sevnica)